A Viasat kifejezés a Viasat TV társaságot és a társaság tematikus csatornáit jelentheti.

 Viasat (TV társaság)

A Viasat cégcsoport tematikus televíziócsatornái:
 Viasat 3
 Viasat 6
 Viasat History
 Viasat Explore
 Viasat Nature